Lillkåtatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillkåtatjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,59 ha)
Lillkåtatjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn